Хийтола:
 Хийтола () — посёлок в Лахденпохском районе Карелии.
 Хийтола (река) — река в Карелии.
 Хийтола (станция) — узловая станция Октябрьской железной дороги.